

Кобили (Польща) — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Кобили (Словаччина) — село в Бардіївському окрузі Пряшівського краю